Юниорский турнир УЕФА 1980 году — 33-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 16 по 25 мая 1980 года в ГДР. Англичане в 8-й раз в своей истории стали чемпионами. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1981.

Квалификация

Группа 1

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в ГДР
Футбол в Европе в 1980 году
Май 1980 года
Спорт в Германии в 1980 году
Чемпионаты Европы в 1980 году
Международные соревнования по футболу в ГДР